Buková bezeichnet mehrere Orte in Tschechien und der Slowakei

 Buková (Slowakei), Gemeinde im Okres Trnava, Slowakei
 Buková u Merklína, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Buková u Příbramě, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Buková u Protivanova, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Bernartice u Javorníka, Okres Jeseník, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Dlažov, Okres Klatovy, Tschechien
 Buková, Ansiedlung in der Gemeinde Dudín, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Mezholezy u Horšovského Týna, Okres Domažlice, Tschechien
 Buková, Ansiedlung in der Gemeinde Mohelnice, Okres 	Šumperk, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Nížkov, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Buková (Olešnice), Ortsteil von Olešnice, Okres České Budějovice, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Pravonín, Okres Benešov, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Řemíčov, Okres Tábor, Tschechien
 Buková, Ansiedlung in der Gemeinde Staré Město pod Landštejnem, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Třešť, Okres Jihlava, Tschechien
 Buková, Ortsteil von Věšín (Tschechien), Okres Příbram, Tschechien

 Malá Buková, Ortsteil von Velká Buková, Okres Rakovník, Tschechien
 Malá Buková, Ansiedlung von Buková u Příbramě, Okres Příbram, Tschechien
 Nová Buková, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Velká Buková, Gemeinde im Okres Rakovník, Tschechien

 Talsperre Buková, Okres Trnava, Slowakei